Die If Stockholm Open  2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 25. Oktober 2009 in Stockholm ausgetragen wurde. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde in der Halle Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Moskau der Kremlin Cup ausgetragen, der genau wie die If Stockholm Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war David Nalbandian, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Das diesjährige Finale konnte Marcos Baghdatis für sich entscheiden, er setzte sich gegen den Belgier Olivier Rochus in zwei Sätzen mit 6:1 und 7:5 durch. Damit gewann er seinen dritten Titel auf der ATP Tour. Im Doppel waren Jonas Björkman und Kevin Ullyett die Titelverteidiger, sie nahmen jedoch nicht erneut gemeinsam am Turnier teil. Während Björkman gar nicht teilnahm, konnte Ullyett zusammen mit seinem neuen Partner Bruno Soares erneut gewinnen. Im Finale besiegten sie das Duo Simon Aspelin und Paul Hanley in zwei Sätzen mit 6:4, 7:64.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 531.000 Euro die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 600.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 17. bis 19. Oktober 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 39 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 41 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Stockholm